Knightfall, une série télévisée américano-tchèque diffusée depuis le  sur .
 Batman: Knightfall, un crossover regroupant plusieurs séries de comics de l’univers de Batman.